Herb gminy Uniejów - na błękitnej tarczy herbowej znajduje się złoty krzyż łaciński ponad trzema srebrnymi liliami w układzie w roztrój. Geneza i przeobrażenia herbu gminy Uniejów pozostają w ścisłym związku z heraldyką arcybiskupstwa gnieźnieńskiego oraz symboliką ośrodków miejskich należących niegdyś do kapituły gnieźnieńskiej. 

Uniejów (gmina)